Европейското първенство по футбол през 1964 година е второто Европейско първенство организирано от УЕФА. Финалната фаза е проведена в Испания. Европейски шампион става  след като побеждава с 2:1 защитаващия титлата си отбор на .

Във фазата на директните елиминации участват 29 отбора ( се отказва след като първия мач с  завършва без победител) като ,  и  получават правото да участват директно в осминафиналите. Както и на първото европейско първенство домакинът на финалния турнир е избран между един от четирите отбора достигнали полуфиналите.

Изненадата във фазата на директните елиминации е , който побеждава  с общ резултат 3:2 (1:1 и 2:1) и завършва наравно на четвъртфиналите с  – 3:3 и 2:2, преди да загуби в допълнителния мач с 0:1. С това  се присъединява към останалите полуфиналисти – ,  и .

В полуфиналите в Барселона  побеждава  с 3:0, а в Мадрид  побеждава  с 2:1 след продължения; победният гол е вкаран от Амансио. На финала пред повече от 79 хил. зрители на стадион Сантяго Бернабеу в Мадрид, домакините побеждават с 2:1 след късен гол на Марселино Мартинез.

Квалификации 
Заб.  се оттегля от надпреварата след равенство в първия мач срещу .

Първи срещи

Втори срещи 

Република Ирландия побеждава с общ резултат 5–3.

Швеция побеждава с общ резултат 3–1.

Испания побеждава с общ резултат 7–3.

Северна Ирландия побеждава с общ резултат 4–0.

Дания побеждава с общ резултат 9–2.

България и Португалия завършват наравно с общ резултат 4–4. Преиграването се състои на 23 януари 1963.

Франция побеждава с общ резултат 6–3.

Унгария побеждава с общ резултат 4–2.

Италия побеждава с общ резултат 7–0.

Холандия побеждава с общ резултат 4–2.

ГДР побеждава с общ резултат 3–2.

Югославия побеждават с общ резултат 4–2.

Преиграване 

България побеждават с общ резултат 5–4.

Осминафинали 

Испания побеждава с общ резултат 2–1.

Швеция побеждава с общ резултат 3–2.

Дания побеждава с общ резултат 4–1.

Люксембург побеждава с общ резултат 3–2.

Република Ирландия побеждава с общ резултат 3–2.

Франция побеждава с общ резултат 3–2.

СССР побеждава с общ резултат 3–1.

Унгария побеждава с общ резултат 5–4.

Четвъртфинали 

Дания побеждава с общ резултат 6–5.

Испания побеждава с общ резултат 7–1.

Унгария побеждава с общ резултат 5–2.

СССР побеждава с общ резултат 4–2.

Финална фаза

Участници

Стадиони

Полуфинали

Трето място

Финал

Статистика 
 2 гола
  Хесус Мариа Переда
  Ференц Бене
  Десо Новак

 1 гол
  Амансио Амаро
  Марселино Мартинес Као
  Валери Воронин
  Виктор Понеделник
  Валентин Козмич Иванов
  Галимзиан Хусаинов
  Карл Бертелсен

Най-бързо вкаран гол: 6-а минута – Хесус Мариа Переда за  срещу 

Европейски първенства по футбол
Футбол в Испания